Hyundai Mighty II (хангыль:현대 마이티 투, 현대 마이티 II) — среднетоннажный грузовой автомобиль южнокорейской компании Hyundai Motors. В США его конкурентами являются Mitsubishi Fuso Canter, Isuzu Elf и Nissan Atlas, а в Японии — Toyota Dyna и Hino Dutro.

Модификации 
Модификации с широкой кабиной обозначаются индексами Gold, Super и Deluxe, тогда как модификации с узкой кабиной обозначаются индексами Super, Hi-Super и HD78.

Двигатели

Примечания 

Mighty II
Бескапотные грузовики